Dombrowka ist der Name folgender Orte in Oberschlesien:
 Dombrowka im Powiat Gliwicki, siehe Dąbrówka (Wielowieś)
 Dombrowka an der Oder, siehe Dąbrówka Górna
 Dombrowka im Powiat Krapkowicki, siehe Dombrowka (Gogolin)
 Dombrowka im Powiat Poznański, siehe Dopiewo
 Königlich Dombrowka, siehe Dąbrówka Dolna
 Lugnian-Dombrowka im Powiat Opolska, siehe Lugnian Dombrowka

Dombrowka ist der Familienname von:
 Max Dombrowka (* 1992), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dombrowken
 Dąbrówka
 Dombrowska